Die Schwestern – cortometraggio del 1915 diretto da Willy Zeyn
Die Schwestern – film tv del 1957 diretto da Kurt Wilhelm
Die Schwestern – film documentario del 2009 diretto da Manfred Hoschek